Emerson Magalhães Villani é um guitarrista e violonista brasileiro, produtor musical e compositor de trilhas sonoras.

Carreira
Músico, compositor e produtor, iniciou a carreira em 1986, com a Patife Band de Paulo Barnabé e com o Rockterapia de Eddy Teddy. 
Gravou com Adriana Calcanhoto, Gal Costa, Sandra de Sá, Arnaldo Antunes, Elza Soares, Ranato Godá, Daniel Taubkin, Sérgio Britto, K-Sis entre outros. 
Foi guitarrista, compositor e produtor no Funk Como Le Gusta por 20 anos, de 1998 a 2018.
Também atuou como guitarrista da banda Titãs, entre 2001 e 2008, gravou três álbuns e um DVD com o grupo.

Criador publicitário desde 1991, compôs jingles inesquecíveis para as campanhas de Pão de Açúcar, Coca Cola, Mc Donalds e diversas outras.

Colaborou também, na criação de trilhas de filmes como “Bicho de Sete Cabeças”, “Não por Acaso”, “A Grande Família” e outras produções de Antonio Pinto, Ed Cortez, e André Abujamra.

Em parceria com Branco Mello, criou trilhas sonoras para o espetáculo "Oceano” dos Parlapatões e Pia Fraus, o aclamado seriado "Aline” e  Cidade Proibida  Globo/Globofilmes, além dos longas "Verônica", Vai Que Dá Certo e Vai Que Dá Certo 2, Hebe a Estrela do Brasil de Maurício Farias e a superprodução Eu e Meu Guarda-Chuva de Toni Vanzolini.

Villani produziu Thaíde, Karnak, Funk Como Le Gusta, Sérgio Britto, Renato Godá, K-Sis, Klaudia Raab entre muitos outros.

Guitarristas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo